Змагання з боксу в чоловічій категорії 52 кг на Європейських іграх 2019 у Мінську відбулися з 23 по 29 червня в Палаці Спорту в Уріччі.Участь взяли 17 спортсменів з 17 країн.

Результати

Примітки

Посилання
Draw 
Чоловіки 52